Шквира Андрій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Шквира Роман Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
Прізвища